Грушёвое () — посёлок городского типа, относится к Краснолучскому городскому совету Луганской области Украины. Де факто с 2014 года населённый пункт контролируется Луганской Народной Республикой.

География 
Посёлок расположен на реке под названием Миусик. Соседние населённые пункты: город Петровское и посёлки Фёдоровка на северо-востоке, Урожайное, Тамара и Ивановка на востоке, Софиевский на юго-востоке, посёлки Красный Кут, Трубный, город Вахрушево (ниже по течению Миусика) на юге, Индустрия на юго-западе, Запорожье и Комендантское на западе, сёла Артёма, Давыдовка и Уткино на севере.

Население 
В январе 1989 года численность населения составляла .

На 1 января 2019 года численность населения составляла 834 человека

Местный совет 
94554, Луганская обл., Краснолучский горсовет, пгт. Софиевский, ул. Мира, 25

Примечания

Ссылки 
 Грушёвое на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Краснолучского городского совета
Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании